Indonesië
 Kemlagi (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Kemlagi (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java